Aris (poble)
 Raça ària 
 Riu Aris, riu del Kazakhstan 
 Atlitikos Sillogos Aris (Αθλητικός Σύλλογος Άρης), club poliesportiu de la ciutat de Salònica (Grècia) 
 Aris Salònica FC, secció de futbol del Atlitikos Sillogos Aris.
 Aris Salònica BC, secció de bàsquet del Atlitikos Sillogos Aris.
 Aris Limassol, club de futbol xipriota de la ciutat de Limassol.
 Football Club Aris Bonnevoie (FC Aris Bonneweg), club de futbol de la ciutat de Luxemburg.